Турнір проводився вперше, його було організовано на основі ліцензії на один рік. 

Астра Шарма виграла свій перший титул турніру WTA, здолавши в фіналі Онс Жабер з рахунком 2–6, 7–5, 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2021
2021 MUSC Health Women's Open – 1